Евгений Николаевич Назаров:
  (род. 1972) — советский и украинский футболист, тренер.
 Назаров, Евгений Николаевич (род. 1997) — российский футболист.